Хоенфелс може бити:

 Хоенфелс (Штоках), општина у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг у округу Констанц.
 Хоенфелс (Горњи Палатинат), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Нојмаркт.